Munkástanácsok, 1956-os munkástanácsok
Munkástanácsok Országos Szövetsége, 1990-ben létrejött szakszervezeti szövetség